Virgin kan syfta på:

 Virgin (släkt) – en svensk adlig släkt
 Virgin Group – Richard Bransons företagsgrupp, i vilken bland annat följande verksamheter ingår eller har ingått:
 Virgin Records, skivbolag
 Virgin Atlantic Airways – flygbolag
 Virgin Blue
 Virgin Express
 Virgin Galactic
 Virgin Mobile – mobiltelefonoperatör
 Virgin Cola – drycker
 Virgin Racing – Formel 1-stall
 Virgin Galactic – ett brittiskt företag med planer att arrangera turistresor till rymden
 Virgin Australia – ett australiskt lågprisflygbolag
 Virgin Drinks – ett dotterbolag till Virgin Group
 Virgin Cola – en coladryck
 Virgin Radio – ett varumärke
 Virgin Mary – en alkoholfri drink
 Virgin Gorda – en ö i ögruppen Brittiska Jungfruöarna
 Virgin Suicides –  en amerikansk långfilm från 1999
 Virgin Territory – en amerikansk romantisk komedifilm från 2007
 Virgin Steele – ett heavy metalband från New York , USA 
 Virgin Play – datorspelsutvecklare